Distretto di Jesús – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Jesús – distretto del Perù nella regione di Huánuco